Musturi est un patronyme et toponyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Tommi Musturi (né en 1975), bande dessinée finlandais

Toponyme

, lac de la ville d'Orivesi dans le Pirkanmaa
, lac de la ville d'Orivesi dans le Pirkanmaa

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois
Homonymie de toponyme